Финал конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) является предпоследним раундом плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. 2 пары команд участвуют в чемпионских сериях Восточной конференции и Западной конференции. НБА была основана в 1946 году как Баскетбольная ассоциация Америки (БАА). Лига приняла нынешнее наименовании с начала сезона , когда объединилась с Национальной баскетбольной лигой (НБЛ). В настоящее время в лиге играет 30 команд, из ник 29 клубов находятся в США и 1 команда в Канаде. Каждая команда играет 82 игры в регулярном сезоне. По окончании регулярного сезона по 8 лучших команд из каждого дивизиона выходят в плей-офф. Две команды, оставшиеся в плей-офф конференции, будут играть с другом в финале. Чемпион конференции будет играть в финале НБА.

Изначально команды БАА были разделены на 2 дивизиона: Восточный и Западный. Финалы дивизионов были впервые сыграны в 1949 году в третий сезон ассоциации. В первые два сезона использовался формат плей-офф, где команды восточного и западного дивизионов играл с друг другом до финала БАА. В сезоне 1949/50 лига перестроилась до 3 дивизионов создав Центральный дивизион. По окончании сезона формат 2 дивизионов был возвращен. Формат 2 дивизионов оставался до начала сезона 1970/71, когда НБА перестроила себя на восточную и западную конференции с 2 дивизионами каждая. Финал дивизионов проводился в серии из 3 матчей до 2 побед в сезоне 1949/50. Между сезонами 1950/51 и 1956/57 серия состояла из 5 матчей до 3 побед. С сезона 1957/58 и по настоящее время финал конференций (дивизионов) проводится в серии из 7 матчей до 4 побед.

Франшиза «Лейкерс» выиграла больше всех титулов конференций 31: 30 — Западной конференции и 1 — несуществующего ныне центрального дивизиона в 1950 году. Они также 40 раз выходили в финалы конференций больше, чем другие команды. «Бостон Селтикс» завоевал 21 титул Восточной конференции. Это второй результат титулов чемпионов конференции после «Лейкерс». «Селтикс» также принадлежит рекорд по числу титулов подряд: они выиграли последовательно 10 титулов Восточного дивизиона с 1957 по 1966 годы. Франшиза «Уорриорз» и франшиза «Пистонс» являются единственными двумя командами, которые выигрывали титул и на Востоке и на Западе. 23 из 30 действующих франшиз завоевывали по крайне мере 1 титул конференции. «Денвер Наггетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Мемфис Гриззлис»,  хоть однажды выходили в финал конференции, но уступили в нем. 3 другие франшизы («Шарлотт Бобкэтс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Орлеан Хорнетс») никогда не выходили в финалы конференций.

Легенда

Финалы восточного и западного дивизионов

Финалы восточной и западной конференций

Центральный дивизион 
До начала сезона 1949/50 БАА объединилась с НБЛ и стала называться НБА. Число команд увеличилось до 17 и лига перестроилась на 3 дивизиона, создав Центральный дивизион. В этом сезоне 4 команды с лучшей статистикой побед и поражений выходили в плей-офф дивизиона. Тогда победители Западного и Центрального дивизионов встретились в полуфинале НБА, чтобы определиться, кто будет встречаться с чемпионом Восточного дивизиона Сиракьюс Нэшнлз в финале НБА. Миннеаполис Лейкерс разгромили чемпиона Западного дивизиона в серии до двух побед из трех матчей, чтобы выйти в финал. Лейкерс выиграли финал у Нэшнлз. Дивизион был расформирован сразу по окончании сезона 1949/50, после 6 команд вышли из НБА и лига перестроила себя на два дивизиона. Центральный дивизион вернулся в сезоне 1970/71, как один из дивизионов впервые созданной Восточной конференции.

Финал центрального дивизиона

Результаты команд

Комментарий 

  Андерсон Пэкерс, которые вышли из НБА в 1950 году, не связаны с современным Вашингтон Уизардс, который был известен как Чикаго Пэкерс в сезоне 1961/62.

Примечания

См. также 
 Список чемпионов НБА
 Список сезонов НБА

Плей-офф НБА